Transilvania L!ve a fost un canal TV regional dedicat exclusiv știrilor din Transilvania.
Acest canal s-a nǎscut pe 19 decembrie 2011 dupǎ relansarea canalului local din Cluj-Napoca, Studio NCN. „Transilvania L!VE a făcut parte din grupul de presă TRANSILVANIA MEDIA GROUP alături de www.citynews.ro, Transilvania Channel, Servus Cluj, Mesagerul de Cluj, CD Radio și domnuleprimar.ro
Transilvania L!VE a fost operat de SC NCN STUDIO TV SA (titular licență audiovizuală)”.

Transilvania L!ve a emis din Cluj-Napoca și a fost lansat pentru o informare cât mai bunǎ a vieții din regiune.

Se putea recepționa în format HD, cât și SD, în rețelele Dolce, UPC și RCS-RDS.

Începând de 1 iulie 2014,postul de televiziune este înlocuit oficial de Look Plus.

Motto 
„O televiziune independentă îți arată nu ceea ce vor politicienii de la tine, ci ceea ce vrei tu de la politicieni.”

Emisiuni 
 Calendarul Istoric al Transilvaniei, texte și iconografie de Vasile Lechințan (istoric)
 Cinema L!VE, cu Andi Daiszler
 De la 5 la 6, cu Elena Nicolae
 Ediție Specială
 Jurnal Regional
 Ora de sănătate, cu Narcisa Chiorean
 Poveștile Transilvaniei, cu Sabin Gherman
 Preluare Sport Look
 Presa de la A la Z, cu Sabin Gherman
 Protest, cu Cătălin Berindean
 Punctul pe Z!, cu Dana Berinde
 România de la A la Z, cu Sabin Gherman
 Stații locale
 Talk-show, cu Anca Dinu
 Știri din Transilvania
 TransEuropa, cu Elena Stanciu
 Transilvania zi de zi, cu Ciprian Aron
 Transylvania City, cu Dan Brie
 Verdictele lui Alexa, cu Liviu Alexa
 Vorbe și fapte, cu Mihai Hurezeanu

Note

Legături externe 
 Transilvania L!VE online 

Televiziuni desființate din România
Televiziune comercială